August von Gemmingen ist der Name folgender Personen:

 August von Gemmingen (1829–1909), deutscher Grundherr und Kämmerer
 August von Gemmingen (1830–1892), deutscher Kammerherr
 August Karl Franz Johann von Gemmingen (1792–1870), deutscher Kammerherr von Amalie von Baden